Montanus ist der Name folgender Personen:

 Montanus (Prophet), Begründer der Bewegung des Montanismus
 Montanus (Märtyrer), christlicher Märtyrer im 3. Jahrhundert n. Chr.
 Montanus, Pseudonym von Adam Berg (1540–1610), deutscher Buchdrucker und Verleger
 Montanus, Pseudonym von Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio (1806–1876), deutscher Schriftsteller und Dichter

Montanus ist der Familienname folgender Personen:

 Arnoldus Montanus (1625–1683), niederländischer Theologe, Historiker und Schriftsteller
 Benedictus Arias Montanus (1527–1598), spanischer Theologe und Orientalist
 Hermann Montanus (1915–1990), deutscher Buchhändler
 Martin Montanus (* 1537), deutscher Schriftsteller
 Jacob Montanus (um 1460–um 1534), deutscher Theologe, Humanist und Reformator
 Johann Heinrich Montanus (1680–1743), deutscher Priester

 Reginaldus Gonsalvio Montanus (um 1520–1594), spanischer Theologe und Bibelübersetzer, siehe Casiodoro de Reina
 Ulf Montanus (* 1961), deutscher Schauspieler

Montanus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Coelius Montanus, römischer Offizier

Montanus steht für:

 Montanus aktuell, Buchhandelskette 

Siehe auch:
 Montan (Begriffsklärung)